Gerard I van Horne, 1270-1331
 Gerard II van Horne, 1320-1345
 Gerard van Horne (1560-1612)